Hans Jensen kan være flere personer:

 Hans Jensen (politiker, 1817-1903) – dansk gårdmand og politiker, folketingsmand 1853 og 1866-1876
 Hans Jensen (politiker, 1860-1929) – dansk lærer og politiker, landstingsmand 1914-1918
 Hans Jensen (arkitekt) (1804-1849) – dansk arkitekt
 Hans Jensen (dyrlæge) (1848-1923) — dansk dyrlæge, forfatter og far til Johannes V. Jensen
 Hans Martin Harald Jensen (1890-1945) - dansk historiker
 Hans Jensen (atlet) (1903-1983) – dansk atlet
 Hans Jensen (håndboldtræner) (født 1944) – dansk håndboldtræner
 Hans Jensen (fagforeningsleder) (født 1945) – tidligere formand for LO
 Hans Jensen (journalist) – formand for Danske Sportsjournalister
 Hans Jensen (erhvervsmand) (født 1947) – dansk erhvervsmand og fhv. bankdirektør
 Hans Jensen (NSU) – tidligere leder af Danmarks Nationalsocialistiske Ungdom
 J. Hans D. Jensen (1907-1973) - tysk nobelprismodtager i fysik

Desuden:
 Anton Jensen – dansk gårdmand og politiker, folketingsmand 1892-1906 (Hans Anton Jensen, 1845-1909)
 Hans Jensen Bistrup (1645-1729) – gårdejer m.m. på Bornholm
 Hans Jensen Bjerregaard (1728-1781) – den første udflytterbonde i Danmark
 Hans Jensen Svaning (1600-1676) – dansk sognepræst og historiker

Gader og stræder 
 Hans Jensens Stræde – En gade i Odense, hvor H.C. Andersens Hus er beliggende